Bruno Hansmann ist der Name von
* Bruno Hansmann (Kapitän) (1907–1941), deutscher Korvettenkapitän der Kriegsmarine und U-Boot-Kommandant

Bruno Hansmann steht für
 Bruno Hansmann (Verlag), überregional tätiger Ansichtskartenverlag in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Sitz in Kassel